Il singolare del torneo di tennis Santa Cruz de la Sierra Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gastón Gaudio che ha battuto in finale Luis Morejon 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Luis Morejon (finale)
 Eduardo Medica (quarti di finale)
 Andrés Schneiter (primo turno)

 Gastón Gaudio (Campione)
 Héctor Moretti (semifinali)
 Ricardo Schlachter (secondo turno)
 Bobby Kokavec (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Santa Cruz de la Sierra Challenger 1998